Gazdag László (1925–2009) agrármérnök, kert- és szőlőgazda
 Gazdag László (1953) közgazdász, közíró
 Gazdag László (1959) bábművész